Јевтић (Гајица: Jevtić) је српско презиме. То је патроним настао од имена Јевтимије. Може се односи на:

 Александар Јевтић (рођ. 1985), српски фудбалер
 Атанасије Јевтић (рођ. 1938), српски православни теолог
 Биљана Јевтић (рођ. 1959), српска фолк певачица
 Богољуб Јевтић (1886–1960), српски дипломата
 Богосав Јевтић (1892–1969), земљорадник и учесник Првог светског рата
 Боривоје Јевтић (1894–1959), српски књижевник
 Вуле Јевтић (1913–1981), српски певач и композитор
 Горан Јевтић (рођ. 1978), српски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Горан Јевтић (Јоца) (рођ. 19??), српски телевизијски глумац
 Далибор Јевтић (рођ. 1978), српски политичар
 Десимир Јевтић (рођ. 1938), бивши српски и југословенски политичар
 Миодраг Јевтић (рођ. 1956), српски лекар
 Мирољуб Јевтић (рођ. 1955), српски политолог
 Михаило Јевтић (рођ. 1975), српски глумац, писац и музичар
 Оливера Јевтић (рођ. 1977), српска атлетичарка

Референце 

Српска презимена